

Geografia
Francia
Orville – Côte-d'Or
Orville – Indre
Orville – Loiret
Orville – Orne
Orville – Passo di Calais

Onomastica
Orville - nome proprio di persona inglese maschile